Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але того року жодна з них не брала участь.

Емілі Луа і Ніколь Пратт виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Крейбас і Єлена Костанич з рахунком 6-2, 6-1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Анна Кремер /  Євгенія Лінецька

 Щасливі лузери 
  Маріана Діас-Оліва /  Александра Возняк

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Moorilla Hobart International 2006